

Musica 
 Lavender – singolo dei Marillon del 1985

Persone
Catherine Hardy-Lavender - velocista statunitense
Daniela Lavender - attrice brasiliana
David Lavender - storico e scrittore statunitense
Jantel Lavender - cestista statunitense
Jimmie Lavender - giocatore di baseball statunitense
Joe Lavender - giocatore di football americano statunitense

Letteratura
Lavender Brown - personaggio dei libri di Harry Potter di J. K. Rowling
Jimmie Lavender - detective protagonista dei libri di Vincent Starrett